Rozgrywki Scottish Premier League w sezonie 2009/10 odbyły się po raz dwunasty pod tą nazwą, a po raz 114 w całej historii zawodów o mistrzostwo Szkocji w piłce nożnej. Rozpoczęły się 15 sierpnia 2009 meczem pomiędzy Aberdeen a Celticiem zakończonym wynikiem 1-3, a zakończyły 9 maja 2010. Od tego sezonu prawa do transmisji z meczów SPL miały telewizje Sky Sports i ESPN - każda z nich do 2012 r. (z opcją przedłużenia o 2 lata) pokaże po 30 spotkań.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w lidze szkockiej po rozegraniu 33 kolejek, liga została rozdzielona na dwie części spadkową i mistrzowska. Każda z drużyn w danej grupie zagrała mecze z pozostałą piątką drużyn ze swojej części ligi.
Obrońcą tytułu był Rangers po wygraniu zeszłorocznych zawodów.

Podsumowanie 
Tytuł mistrzowski ponownie powędrował na Ibrox, po wygranej 1-0 nad Hibernian 25 kwietnia 2010 r. Rangers zakończyli rozgrywki z 6 punktową przewagą nad lokalnym rywalem, Celticiem. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa Dundee United. Ostatnie miejsce w Scottish Premier League zajął Falkirk, który pożegnał się ze SPL po 5 sezonach spędzonych w ekstraklasie.
Rangers zapewnili sobie grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, Celtic będzie musiał walczyć w eliminacjach do tych elitarnych rozgrywek. Dundee United (triumfator Pucharu Szkocji), Hibernian i Motherwell będą reprezentować Szkocję w rozgrywkach Ligi Europy.

Stadiony

Spadki i awanse z poprzedniego sezonu 
Awans z Scottish First Division
 

Spadek z Premier League

Tabela 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Wyniki

Mecze 1–22 
Pierwsze 22 mecze każdy zespół rozegra z pozostałymi jedenastoma drużynami dwukrotnie (mecz i rewanż na wyjeździe).

Mecze 23–33 
Podczas meczów 23–33 każdy zespół gra tylko jeden mecz z każdą z pozostałych drużyn (u siebie albo na wyjeździe).

Mecze 34–38 
Podczas meczów 34–38 każdy zespół gra z każdym z pięciu zespołów w swojej połówce tabeli.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
2009 w Szkocji
2010 w Szkocji